Haus Strasser bezeichnet

* Haus Strasser (Hannover), Wohn- und Geschäftsgebäude in Hannover
 Haus Strasser (Wien), Gebäude in der Kupelwiesergasse, Wien 13